Guy Peellaert (atleet), Belgisch atleet
Guy Peellaert (graficus), Belgisch graficus